Dustin Cameron (né le  à Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2004 avec les Blades de Saskatoon dans la Ligue de hockey de l'Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Blades de Saskatoon || LHOu ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Blades de Saskatoon || LHOu ||16 ||0 ||2 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Blades de Saskatoon || LHOu ||64 ||6 ||12 ||18 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2007-2008 || Blades de Saskatoon || LHOu ||5 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Raiders de Prince Albert || LHOu ||62 ||16 ||19 ||35 ||86 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2008-2009 || Raiders de Prince Albert || LHOu ||64 ||33 ||24 ||57 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Raiders de Prince Albert || LHOu ||71 ||30 ||27 ||57 ||85 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2010-2011 || Jackals d'Elmira || ECHL ||24 ||3 ||4 ||7 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Gladiators de Gwinnett || ECHL ||25 ||9 ||10 ||19 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Titans de Trenton || ECHL ||72 ||22 ||25 ||47 ||99 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Coventry Blaze || EIHL ||48 ||21 ||20 ||41 ||93 ||4 ||3 ||4 ||7 ||0
|-
|2013-2014 || EV Ravensbourg || DEL2 ||53 || 23 || 35 || 58 || 76 || 7 || 5 || 4 || 9 || 10
|-
|2014-2015 || Heilbronner Falken || DEL2 || 51 || 19 || 31 || 50 || 92 || 10 || 5 || 9 || 14 || 35
|-
|2015-2016 || EC Bad Nauheim || DEL2 || 51 || 30 || 29 || 59 || 82 || 5 || 1 || 1 || 2 || 31

Notes et références 

Naissance en avril 1989
Naissance à Saskatoon
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Blades de Saskatoon
Joueur des Raiders de Prince Albert
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur des Titans de Trenton
Joueur du Coventry Blaze
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EC Bad Nauheim
Joueur des Heilbronner Falken
Joueur du EV Ravensbourg